Kapellenfriedhof steht für:

 Kapellenfriedhof (Bad Kissingen)
 Kapellenfriedhof in Leipzig-Gohlis, siehe sog. Kapellenfriedhof, Viertelsweg 44, in Gohlis-Nord